Меотида может означать:
 Меотида — античное название Азовского моря и его прибрежных регионов.
 «Меотида» — национальный природный парк в Донецкой области Украины.